Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ) — т. н. Пушкинский музей (Москва). Не имеет отношения к наследию поэта.

Музеи А. С. Пушкина

Москва и Подмосковье 
 Государственный музей А. С. Пушкина на Пречистенке (Москва). Главное здание и 5 филиалов, в том числе:
 Мемориальная квартира Пушкина на Арбате (Москва).
 Дом-музей В. Л. Пушкина на Старой Басманной — дом-музей родного дяди поэта, Василия Львовича Пушкина (Москва).
 Историко-литературный государственный музей-заповедник А. С. Пушкина:
 Усадьба Захарово.
 Усадьба Вязёмы.

Санкт-Петербург 

 Всероссийский музей А. С. Пушкина (Санкт-Петербург). 5 филиалов, в том числе:
 Музей-квартира А. С. Пушкина (Санкт-Петербург).
 Мемориальный Музей-Лицей (город  Пушкин (Царское село), в здании Царскосельского лицея).
 Мемориальный Музей-дача А. С. Пушкина (г. Пушкин)

Усадьбы поэта 
 музей-заповедник «Михайловское»
 Музей-усадьба Михайловское
 музей-усадьба «Тригорское».
 музей-усадьба Петровское — все три усадьбы расположены рядом друг с другом в Псковской области.
 Музей-Заповедник «Болдино»''' — село Большое Болдино, Нижегородская область.

Остальные музеи 
 Музей Пушкина (Берново) — Берново, Тверская область.
 Литературный музей имени А. С. Пушкина в Бродзянах (Словакия).
 Литературный музей А. С. Пушкина (Вильнюс).
 Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе.
 Дом-музей А. С. Пушкина в Кишинёве.
 Домик няни А. С. Пушкина — Кобрино, Ленинградская область.
 Музей Пушкина в Одессе.
 Музей А. С. Пушкина в Торжке (филиал Тверского  государственного объединённого музея).
 Музей А. С. Пушкина в Уральске в историческом Доме атамана.

См. также 
 Историко-литературный музей города Пушкина